Тирел 012 е болид от Формула 1, който е конструиран от Маурис Филип за отбора на Тирел. Представен е през сезон 1983, като е използван през 1984 и през първата част от 1985. Това е първият болид, направен от карбонови нишки, следвайки идеята от Лотус и Макларън. Захранван е с късата ударна версия на Форд Косуърт DFV, който преди захранва тима на Лотус. След това подписват с двигателната компания Рено за турбо двигатели. Компанията за дрехи Бенетон спонсорира отборът през 1983 с голям бюджет, използван за разработването на колата. Макар болидът да е лек и пъргав, не е никаква конкуренция срещу турбо захранващите отбори.

Кен Тирел продължава да използва млади, обещаващи пилоти в своя тим, помагайки им да изградят кариерите си. Микеле Алборето в своята трета година за отбора постига само точка от Зандвоорт във второто състезание за 012.

За сезон 1984 Алборето се мести в Ферари и е заменен от Мартин Брандъл, докато Щефан Белоф взима другото място. Развитието на 012 се концентрира в направа на по-малки подове и по-голямо задно крило, за да увеличи притискателната сила. Нова версия на DFV двигателите, наречени DFY, е в на отбора Форд. Тирел е единственият отбор, който използва вековните двигатели. Брандъл и Белоф карат блестящо, като често са дисквалифицирани от ФИА за целия сезон. В края на състезанието в Детройт, поради различни нарушения на правилата, отборът е изключен от шампионата.

Резултати от Формула 1 

* 11 точки са постигнали Тирел със Тирел 011 за 1983* Тирел Рейсинг са изключени за цялата 1984.

Болиди от Формула 1